Code of the Rangers – film del 1938 diretto da Sam Newfield
Code of the Rangers – film del 1972 diretto da Frank James